Protetor auricular
Protetor solar

Filmes
Tom yum goong, produção tailandesa exibida no Brasil como O Protetor
The Equalizer (filme), com Denzel Washington e Chloë Grace Moretz; distribuído no Brasil como O Protetor
Blackway, com  Anthony Hopkins e Julia Stiles; distribuído no Brasil como O Protetor

Desambiguação